Het seizoen 2018/19 was Arsenals 27e seizoen in de Premier League, 102e seizoen in de hoogste Engelse afdeling en het 99e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau in het Engelse voetbal. De club deed mee aan de Premier League, de Europa League, de FA Cup en de League Cup.

Dit was Arsenal's eerste seizoen in  22 jaar zonder manager Arsène Wenger. Voor de tweede opeenvolgende keer kwalificeerde Arsenal zich voor de UEFA Europa League. Het was het eerste seizoen onder de nieuwe manager Unai Emery.

Het seizoen loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2018 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.

{| class="wikitable" style="font-size:88%;text-align:center;"
! style="background:red; color:white;"colspan="21"|  = Aanvoerder  /  * Leeftijden op 1 juli 2018
|-
! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | nr. !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | nat !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" |  !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Naam
! style="background:red; color:white;" colspan="12"| Huidig seizoen
! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Seizoen !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Vorige club !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Debuut(officieel debuut) !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Debuutwedstrijd(officiële debuutwedstrijd) !! style="background:red; color:white;" rowspan="4" valigtn="middle" | Opmerkingen
|-
! style="background:red; color:white;" colspan="12"| Totaal bij Arsenal
|-
! style="background:red; color:white;" colspan="2"| Competitie !! style="background:red; color:white;" colspan="2"| FA !! style="background:red; color:white;" colspan="2"| EFL !! style="background:red; color:white;" colspan="2"| Europees !! style="background:red; color:white;" colspan="2"| Overige !! style="background:red; color:white;" colspan="2"| Totaal
|-
!style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;" |  !! style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;"  | !! style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;" |  !!style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;" |  !! style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;" |  !!style="background:red; color:white;" | W !! style="background:red; color:white;" | 
|-
!colspan="24" align="left" style="background:red; color:white; padding-top:15px;"|Keepers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 1 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|36||rowspan="2" valign="middle"| Petr Čech || 7 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 22 || 0 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" | Chelsea FC || rowspan="2" | 2 augustus 2015|| rowspan="2" | Arsenal - Chelsea FC 1-0 || rowspan="2" | Community Shield 2015
|-
| 110 || 0 || 5 || 0 || 3 || 0 || 19 || 0 || 2 || 0 || 139 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 13 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| David Ospina || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" | OGC Nice || rowspan="2" | 23 september 2014 || rowspan="2" | Arsenal - Southampton FC 4-2 || rowspan="2" | 3e ronde League Cup
|-
| 29 || 0 || 10 || 0 || 7 || 0 || 14 || 0 || 0 || 0 || 60 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 19 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|26||rowspan="2" valign="middle"| Bernd Leno || 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 36 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | Bayer Leverkusen || rowspan="2" | 20 september 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Vorskla Poltava 4-2 || rowspan="2" | Groep E Uefa Europa League
|-
| 32 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 36 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 26 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Emiliano Martínez || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 7e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 26 september 2012 || rowspan="2" | Arsenal - Coventry City FC 6-1 || rowspan="2" | 3e ronde League Cup
|-
| 6 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 33 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|23||rowspan="2" valign="middle"| Matt Macey || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 24 oktober 2017 || rowspan="2" | Arsenal - Norwich City FC 2-1 (nv) || rowspan="2" | 4e ronde League Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 44 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|23||rowspan="2" valign="middle"| Dejan Iliev || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" |  || rowspan="2" |  || rowspan="2" | 
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
!colspan="24" align="left" style="background:red; color:white; padding-top:15px;"|Verdedigers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 2 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|23||rowspan="2" valign="middle"| Hector Bellerin || 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 19 || 0 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 25 september 2013 || rowspan="2" | West Bromwich Albion FC - ''Arsenal 1-1 (4-5 ns) || rowspan="2" | 
|-
| 143 || 6 || 8 || 0 || 5 || 0 || 23 || 1 || 2 || 0 || 181 || 7|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 5 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|30||rowspan="2" valign="middle"| Sokratis || 25 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 12 || 2 || 0 || 0 || 40 || 3 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | Borussia Dortmund || rowspan="2" | 12 augustus 2018 || rowspan="2" | Arsenal- Manchester City FC 0-2 || rowspan="2" | 
|-
| 25 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 12 || 2 || 0 || 0 || 40 || 3|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 6 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|32||rowspan="2" valign="middle"| Laurent Koscielny || 17 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 29 || 3 || rowspan="2"| 9e || rowspan="2" | FC Lorient || rowspan="2" | 15 augustus 2010 || rowspan="2" | Liverpool FC - Arsenal 1-1 || rowspan="2" | 
|-
| 255 || 22 || 23 || 1 || 12 || 2 || 61 || 2 || 2 || 0 || 353 || 27|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 12 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|34||rowspan="2" valign="middle"| Stephan Lichtsteiner || 14 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 23 || 1 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | Juventus FC || rowspan="2" | 12 augustus 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Manchester City FC 0-2 || rowspan="2" | 
|-
| 14 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 23 || 1|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 16 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Rob Holding || 10 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 16 || 0 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" | Bolton Wanderers FC || rowspan="2" | 14 augustus 2016 || rowspan="2" | Arsenal - Liverpool FC 3-4 || rowspan="2" | 
|-
| 31 || 0 || 6 || 0 || 8 || 0 || 14 || 1 || 1 || 0 || 60 || 1|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 18 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|32||rowspan="2" valign="middle"| Nacho Monreal || 22 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 36 || 1 || rowspan="2"| 7e || rowspan="2" | Malaga CF || rowspan="2" | 2 februari 2013 || rowspan="2" | Arsenal - Stoke City FC 1-0 || rowspan="2" | 
|-
| 184 || 7 || 13 || 2 || 6 || 0 || 42 || 1 || 3 || 0 || 248 || 10|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 20 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|26||rowspan="2" valign="middle"| Shkodran Mustafi || 31 || 2 || 1 || 0 || 2 || 0 || 6 || 1 || 0 || 0 || 40 || 3 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" | Valencia CF || rowspan="2" | 10 september 2016 || rowspan="2" | Arsenal- Southampton FC 2-1 || rowspan="2" | 
|-
| 84 || 7 || 5 || 0 || 5 || 0 || 21 || 1 || 0 || 0 || 115 || 8|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 21 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|23||rowspan="2" valign="middle"| Calum Chambers || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" | Southampton FC || rowspan="2" | 10 augustus 2014 || rowspan="2" | Arsenal- Manchester City FC 3-0 || rowspan="2" | Community Shield 2014
|-
| 48 || 2 || 9 || 1 || 7 || 0 || 18 || 0 || 0 || 0 || 82 || 3|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 25 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|26||rowspan="2" valign="middle"| Carl Jenkinson || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || rowspan="2"| 8e || rowspan="2" | Charlton Athletic FC || rowspan="2" | 16 augustus 2011 || rowspan="2" | Arsenal- Udinese 1-0 || rowspan="2" | Kwalificatie Champions League
|-
| 41 || 1 || 5 || 0 || 7 || 0 || 17 || 0 || 0 || 0 || 70 || 1|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 27 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Konstantinos Mavropanos || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | PAS Giannina || rowspan="2" | 29 april 2018 || rowspan="2" | Manchester United FC - Arsenal 2-1 || rowspan="2" | 
|-
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 31 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Sead Kolašinac || 24 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 36 || 0 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | FC Schalke 04 || rowspan="2" | 6 augustus 2017 || rowspan="2" | Arsenal - Chelsea FC 1-1 (5-2 ns) || rowspan="2" | Community Shield 2017
|-
| 51 || 2 || 2 || 0 || 3 || 0 || 15 || 2 || 0 || 0 || 71 || 4|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 47 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Zechariah Medley || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 29 november 2018 || rowspan="2" | Vorskla Poltava - Arsenal 0-3 || rowspan="2" | Groep E Europa League
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 53 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|21||rowspan="2" valign="middle"| Julio Pleguezuelo || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 31 oktober 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Blackpool FC 2-1 || rowspan="2" | 4e ronde League Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0|-
!colspan="24" align="left" style="background:red; color:white; padding-top:15px;"|Middenvelders
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 4 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Mohamed Elneny || 8 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 17 || 0 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" | FC Basel || rowspan="2" | 30 januari 2016 || rowspan="2" | Arsenal - Burnley FC 2-1 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup
|-
| 46 || 0 || 8 || 0 || 9 || 0 || 25 || 2 || 1 || 0 || 89 || 2|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 7 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| Henrikh Mkhitarian || 25 || 6 || 0 || 0 || 3 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 39 || 6 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | Manchester United FC || rowspan="2" | 30 januari 2018 || rowspan="2" | Swansea City AFC - Arsenal 3-1 || rowspan="2" | 
|-
| 36 || 8 || 0 || 0 || 3 || 0 || 17 || 1 || 0 || 0 || 56 || 9|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 8 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Aaron Ramsey || 28 || 4 || 2 || 0 || 3 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 40 || 6 || rowspan="2"| 11e || rowspan="2" | Cardiff City FC || rowspan="2" | 13 augustus 2008 || rowspan="2" | FC Twente - Arsenal 0-2 || rowspan="2" | Kwalificatie Champions League
|-
| 262 || 40 || 27 || 6 || 15 || 0 || 63 || 17 || 2 || 1 || 369 || 64|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 10 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| Mesut Özil || 24 || 5 || 1 || 0 || 0 || 0 || 10 || 1 || 0 || 0 || 35 || 6 || rowspan="2"| 6e || rowspan="2" | Real Madrid CF || rowspan="2" | 14 september 2013 || rowspan="2" | Sunderland AFC - Arsenal 1-3 || rowspan="2" | 
|-
| 166 || 32 || 15 || 2 || 3 || 0 || 46 || 9 || 1 || 0 || 231 || 43|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 11 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Lucas Torreira || 34 || 2 || 1 || 0 || 3 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 50 || 2 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | Sampdoria || rowspan="2" | 12 augustus 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Manchester City FC 0-2 || rowspan="2" | 
|-
| 34 || 2 || 1 || 0 || 3 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 50 || 2|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 15 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Ainsley Maitland-Niles || 16 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 10 || 1 || 0 || 0 || 30 || 2 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 9 februari 2014 || rowspan="2" | Galatasaray SK - Arsenal 1-4 || rowspan="2" | Groep D Champions League
|-
| 33 || 1 || 7 || 0 || 8 || 0 || 20 || 1 || 0 || 0 || 68 || 2|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 29 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Mattéo Guendouzi || 33 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 11 || 1 || 0 || 0 || 48 || 1 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | FC Lorient || rowspan="2" | 12 augustus 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Manchester City FC 0-2 || rowspan="2" | 
|-
| 33 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 11 || 1 || 0 || 0 || 48 || 1|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 34 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Granit Xhaka || 29 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 40 || 4 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" | Borussia Mönchengladbach || rowspan="2" | 14 augustus 2016 || rowspan="2" | Arsenal - Liverpool FC 3-4 || rowspan="2" | 
|-
| 99 || 7 || 6 || 0 || 6 || 2 || 22 || 2 || 1 || 0 || 134 || 11|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 37 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Krystian Bielik || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" | Legia Warschau || rowspan="2" | 27 oktober 2015 || rowspan="2" | Sheffield Wednesday FC - Arsenal 3-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 43 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Charlie Gilmour || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 29 november 2018 || rowspan="2" | Vorskla Poltava - Arsenal 0-3 || rowspan="2" | Groep E Europa League
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 55 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Joe Willock || 2 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || 1 || 0 || 0 || 6 || 3 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 20 september 2017 || rowspan="2" | Arsenal - Doncaster Rovers FC 1-0 || rowspan="2" | 3e ronde League Cup
|-
| 4 || 0 || 3 || 2 || 3 || 0 || 8 || 1 || 0 || 0 || 18 || 3|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 59 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Emile Smith Rowe || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 20 september 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Vorskla Poltava 4-2 || rowspan="2" | Groep E Europa League
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 87 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|16||rowspan="2" valign="middle"| Bukayo Saka || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 29 november 2018 || rowspan="2" | Vorskla Poltava - Arsenal 0-3 || rowspan="2" | Groep E Europa League
|-
| 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0|-
!colspan="24" align="left" style="background:red; color:white; padding-top:15px;"|Aanvallers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 9 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Alexandre Lacazette || 35 || 13 || 2 || 0 || 2 || 1 || 10 || 5 || 0 || 0 || 49 || 19 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | Olympique Lyonnais || rowspan="2" | 6 augustus 2017 || rowspan="2" | Arsenal - Chelsea FC 1-1 (4-1 ns) || rowspan="2" | Community Shield 2017
|-
| 67 || 27 || 2 || 0 || 4 || 1 || 14 || 8 || 1 || 0 || 88 || 36|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 14 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| Pierre-Emerick Aubameyang || 36 || 22 || 1 || 1 || 2 || 0 || 12 || 8 || 0 || 0 || 51 || 31 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" | Borussia Dortmund || rowspan="2" | 3 februari 2018 || rowspan="2" | Arsenal - Everton FC 5-1 || rowspan="2" | Scoort bij debuut
|-
| 49 || 32 || 1 || 1 || 3 || 0 || 12 || 8 || 0 || 0 || 65 || 41|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 17 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Alex Iwobi || 35 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 || 11 || 2 || 0 || 0 || 51 || 6 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 27 oktober 2015 || rowspan="2" | Sheffield Wednesday FC - Arsenal 3-0 || rowspan="2" | 4e ronde League Cup
|-
| 100 || 11 || 11 || 1 || 11 || 0 || 26 || 3 || 1 || 0 || 149 || 15|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 22 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|24||rowspan="2" valign="middle"| Denis Suárez || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | FC Barcelona || rowspan="2" | 3 februari 2019 || rowspan="2" | Manchester City FC - Arsenal 3-1 || rowspan="2" | 
|-
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 23 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Danny Welbeck || 8 || 1 || 0 || 0 || 2 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 14 || 5 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" | Manchester United FC || rowspan="2" | 13 september 2014 || rowspan="2" | Arsenal - Manchester City FC 2-2 || rowspan="2" | 
|-
| 88 || 16 || 10 || 5 || 5 || 3 || 22 || 8 || 1 || 0 || 126 || 32|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 49 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Eddie Nketiah || 5 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 9 || 1 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" | Eigen jeugd || rowspan="2" | 28 september 2017 || rowspan="2" | BATE Barisaw - Arsenal 2-4 || rowspan="2" | Groep H Europa League
|-
| 8 || 1 || 2 || 0 || 2 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 19 || 3|-
|}

 Technische staf 

 Transfers 
 Transfers in de zomer InUit Transfers in de winter InUit'''

Uitgeleend

Transfersamenvatting

Vriendschappelijk

Wedstrijden

International Champions Cup

Competities

Premier League

Eindstand

Legenda

Thuis-uit-verhouding 2018/19

Uit-thuis-balans

Standen- en puntenhistorie

Wedstrijden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Tottenham Hotspur vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Tottenham Hotspur vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

UEFA Europa League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Stand/Uitslagen

Toernooischema

Wedstrijden

Toeschouwers

Arsenal heeft het gehele seizoen gespeeld in het eigen Emirates Stadium.

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Tottenham Hotspur in het seizoen 2018-2019 deel heeft genomen.

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2018/19 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpuntenmakers
Bevat de doelpunten van alle officiële competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiële competities. Niet elk doelpunt heeft een assist. Assists zijn beoordeeld door FBRef.

Kaarten

Totaaloverzicht 

Arsenal FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2018/19